Fribord har flere betydninger:
Fribord (skib)
Fribord (sluse)

Se også
 Fribordsdæk